

Geografia 
 Wanderley – comune del Brasile nello Stato di Bahia

Persone 
 George Wanderley – giocatore di beach volley brasiliano
 Leandro Silva Wanderley – ex calciatore brasiliano, difensore
 Maria das Graças Lapa Wanderley – botanica brasiliana
 Walter Wanderley – pianista, organista e musicista brasiliano
 Wanderley – nome col quale è conosciuto Wanderley Santos Monteiro Júnior, calciatore brasiliano, attaccante